Francesco Patrizi kan syfta på:

* Francesco Patrizi da Cherso (1529–1597), italiensk filosof
 Francesco Patrizi da Siena (1275–1328), italienskt helgon
 Francesco Patrizi da Siena (1413–1494), italiensk humanist och biskop